Schrei steht für:

 Laut, der beim Schreien entsteht
 Der Schrei, Gemälde und Lithografie von Edvard Munch (1893 bis 1910)
 Der Schrei, Mahnmal in Hürth von Hubert Bruhs

Filme:
 Der Schrei (1957), italienischer Film von Michelangelo Antonioni
 Der Schrei (1964), tschechoslowakischer Film von Jaromil Jireš
 Der Schrei (1966), italienischer Film von Camillo Bazzoni 
 Der Schrei (1983), polnischer Film von Barbara Sass 
 Tatort: Der Schrei, deutscher Fernsehfilm von Gregor Schnitzler (2010)

Musik:
 Schrei! (Subway-to-Sally-Album), Album von Subway to Sally (2000)
 Schrei (Tokio-Hotel-Album), Album von Tokio Hotel (2005)
Schrei, Lied von Die Ärzte auf dem Album Dunkel, 2021

Familienname:
 Florian Schrei, deutscher Moderator

Siehe auch:
 Der letzte Schrei
 Der Schrei aus der Stille
 Der Schrei der Eule 
 Der Schrei der Liebe
 Der Schrei der Menge
 Der Schrei der Taube
 Der Schrei der schwarzen Wölfe
 Der Schrei des Eisvogels
 Der Schrei des Shi-Kai
 Der Schrei des Todes
 Ein Schrei in der Dunkelheit 
 Schreier 
 Schrey